Als Kellerspinne werden verschiedene Arten der Webspinnen bezeichnet, die in dunklen und feuchten Lebensräumen, besonders in Kellern anzutreffen sind, darunter:
 die Kellerspinne (Amaurobis ferox) aus der Familie der Finsterspinnen
 die oft als Kellerspinne bezeichnete Hauswinkelspinne (Tegenaria domestica) aus der Gattung der Kleinen Winkelspinnen
 gelegentlich Zitterspinnen, bedingt durch deren englische Bezeichnung "Cellar spiders"